У́лица Брюлло́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Брюллова — улица в Волгограде.
 Улица Брюллова — улица в Липецке.
 Улица Брюллова — улица в Москве.

Украина 
 Улица Брюллова — улица в Донецке.
 Улица Брюллова — улица в Ровно.